Fumaça - em inglês, smoke
Ou ainda:
Smoke (filme) - um filme de 1995 estrelado por Giancarlo Esposito e Stephen Gevedon 
Smoke (Mortal Kombat) - um personagem do jogo Mortal Kombat.
Smoke (canção)

Veja também
 Smokey
 Smoky
 Smokie

Desambiguação